La «adoración de los Reyes Magos» puede referirse a:

Escena bíblica 
 Adoración de los Reyes Magos, escena bíblica.

Representaciones en el arte 

Ordenadas por orden cronológico
 Adoración de los Magos (1475), lienzo de Botticelli.
 La Adoración de los Magos (h. 1479-80), óleo sobre tabla de Memling.
 Adoración de los Magos (1481), lienzo de Leonardo da Vinci, en Galería Uffizi.
 Adoración de los Magos (1485), lienzo del Bosco.
 Adoración de los Reyes (1499), lienzo del Bosco, en Philadelphia Museum of Art.
 Adoración de los Reyes Magos (1423), cuadro de Gentile da Fabriano, en Galería Uffizi.
 Adoración de los Magos (1504), lienzo de Durero.
 La Adoración de los Reyes (1565), lienzo del Greco, en el Museo Benaki.
 Adoración de los Reyes Magos, lienzo de El Greco en el Museo Soumaya, Ciudad de México. 
 La Adoración de los Magos (16??), lienzo de Peter Paul Rubens del Museo Real de Bellas Artes de Amberes.
 La Adoración de los Reyes Magos (1609), lienzo de Rubens, en el Museo del Prado.
 La adoración de los Magos''' (1619), lienzo de Diego Velázquez, en el Museo del Prado.